Paul Lange (kanovaarder), Duits kanovaarder
 Paul Lange, een pseudoniem van Harry Prendiville
 Paul Lange (1857-1919) een Duitse muziekpedagoog, militaire kapelmeester en organist, die later in het Ottomaanse Rijk de militaire muziekkapellen reformeerde.